B-samfundet är en rörelse som arbetar för att radikalt förnya nuvarande tidsstrukturer, det beskrivs som ett "uppror mot de morgonpigga A-människornas förtryck". De förespråkar ett samhälle där man erkänner och respekterar att individer har olika dygnsrytmer. B-samfundet startades 2006 i Danmark av  Camilla Kring. I augusti 2007 hade rörelsen cirka  medlemmar och den då nystartade Sverigegrenen hade ett hundratal medlemmar. Ordförande för den svenska grenen var då Urban Grotherus.

I februari 2012 hade rörelsen cirka  medlemmar i ett 50-tal länder.

Referenser

Externa länkar 
B-samfundets svenska webbplats

Organisationer i Danmark
Organisationer i Sverige
Organisationer bildade 2006